Wunder peut désigner :
 Miracle en allemand ;

Patronyme 

George Wunder, auteur américain de comic strip.
Ingolf Wunder, pianiste classique autrichien.
Klaus Wunder, footballeur ouest-allemand.

Titres 

 Das Wunder der Heliane est un opéra en trois actes d'Erich Wolfgang Korngold créé en 1927 ;
 Wunder gibt es immer wieder est la chanson représentant l'Allemagne au Concours Eurovision de la chanson 1970 ;
 Das chinesische Wunder est un film allemand réalisé par Wolfgang Liebeneiner, sorti en 1977 ;
 Das Wunder von Kärnten est un téléfilm germano-autrichien réalisé par Andreas Prochaska en 2011.

Divers 
 Blaues Wunder, un pont allemand.
 AAA Wunder, un vaisseau dans l'anime Neon Genesis Evangelion et ses adaptations.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme austro-bavarois
Patronyme lorrain
Homonymie d'hydronyme